Мария Сироткина:
 Сироткина, Мария Борисовна (1940—2021) — Герой Социалистического Труда (1981), бригадир отделочников.
 Сироткина, Мария Ивановна (1918—1999) — Герой Социалистического Труда (1971), бригадир бетонщиков.